Суперкубок Румунії з футболу 2022 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2022 року між чемпіоном Румунії клубом ЧФР (Клуж-Напока) і володарем кубка Румунії клубом Сепсі ОСК (Сфинту-Георге).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Румунія
Липень 2022
2022 у румунському спорті